Bright Idea (single) - single van Orson
 Bright Idea (album) - album van Orson